Schwank je příjmení, jež nosí více osobností:

 Eduardo Schwank (* 1986) – argentinský profesionální tenista
 Quido Schwank (1911–1998) – trojský rodák, uznávaný stavební odborník (stavitel, nadační rada) dárce a podporovatel